Normal Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Normal Township du comté de McHenry dans le Dakota du Nord.
 Normal Township du comté de McLean dans l'Illinois.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships